

Sigle ou code

Sigle 
Le sigle NIM peut signifier :
 Nouvelles Idées pour Monaco, un parti politique monégasque ;
 , un ensemble de spécifications électriques pour les modules électroniques utilisés en physique des particules et en physique nucléaire.

Le sigle NIMS peut signifier :
 , le nom initial de la , une université médicale, paramédicale et technique située à Jaipur (État du Rajasthan, Inde) ;
 , un instrument à bord de la sonde Galileo.

Code 
Le code NIM peut désigner :
 l'aéroport international Diori Hamani, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.

Sciences et techniques

Informatique 
 Nim est un langage de programmation impérative.

Sciences humaines et sociales

Archéologie 
  est un site maya du sud du Belize.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 L'Île de Nim () est un film américain réalisé par  et Mark Levin, sorti en 2008.
 Le Projet Nim () est un docufiction britannique sur le chimpanzé Nim Chimpsky, réalisé par James Marsh et sorti en 2011.

Jeux de société 
 Les jeux de Nim sont des jeux de stratégie pure du domaine public, à deux joueurs.

Anthroponyme ou zoonyme

Prénom 
Nim est un prénom notamment porté par :
 Hu Nim (1932-1977), un homme politique cambodgien khmer rouge, purgé par son propre mouvement ;
 Nim Chimpsky (1973-2000), un chimpanzé confié à une famille afin qu’il apprenne la langue des signes.

Patronyme 

  (1913-1999), un poète et universitaire américain ;
 Shin Kyeong-nim (1936-), un écrivain sud-coréen.

Toponyme 

 la Nims, une rivière allemande de  de long, qui coule dans le Land de Rhénanie-Palatinat.
 Pointe-la-Nim, un village du comté de Restigouche, à l'ouest de la province canadienne du Nouveau-Brunswick.